Entkopplung bzw. Entkoppelung steht für:
 Entkopplung (Energiepolitik), ein Instrument der Regulierung von Unternehmen der Energieversorgung
Ökologisch-ökonomische Entkopplung, Wirtschaftswachstum ohne steigende Umweltkosten
 Elektromechanische Entkoppelung, eine Sonderform des Kreislaufstillstandes
 Galvanische Entkopplung, Potentialtrennung zweier Stromkreise, siehe Galvanische Trennung
 Entkopplung bei Impulskontrollstörungen, Selbsthilfe-Technik

Siehe auch:
 Kopplung